Saint-Jean-le-Vieux steht für folgende Gemeinden:
 Saint-Jean-le-Vieux, frz. Name von Alt St. Johann, Kanton St. Gallen, Schweiz 

Frankreich:
 Saint-Jean-le-Vieux (Ain), Département Ain
 Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques), Département Pyrénées-Atlantiques 
 Saint-Jean-le-Vieux (Isère), Département Isère